archetyp (filologia)
 archetyp (psychologia)